Ireland è il nome in lingua inglese dell'Irlanda; può riferirsi anche a:

Persone
Alexander Ireland (1901-1966) – pugile britannico
Andy Ireland (1930) – politico statunitense
Anthony Ireland (1991) – cestista statunitense
Brian Ireland (1980) – batterista e produttore discografico statunitense
Colin Ireland (1954-2012) – serial killer britannico
George Ireland (1913-2001) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Greg Ireland (1965) – allenatore di hockey su ghiaccio canadese
Innes Ireland (1930-1993) – pilota automobilistico britannico
Jill Ireland (1936-1990) – attrice e ballerina britannica
John Ireland (1914-1992) – attore cinematografico e televisivo canadese naturalizzato statunitense
John Ireland (1879-1962) – compositore e insegnante britannico
Jon Ireland (1967) – ex tennista australiano
Kathy Ireland (1963) – imprenditrice, modella, attrice e scrittrice statunitense
Kylie Ireland (1972) – attrice pornografica, conduttrice radiofonica e regista pornografica statunitense
Marin Ireland (1979) – attrice statunitense
Stephen Ireland (1986) – calciatore irlandese
William Henry Ireland (1775-1835) – scrittore britannico

Altro
5029 Ireland – asteroide